Branco steht für:

 Branco (Fußballspieler) (Cláudio Ibrahim Vaz Leal; * 1964), brasilianischer Fußballspieler
 Ilhéu Branco, eine unbewohnte Insel der Kapverdischen Inseln

Branco ist der Familienname folgender Personen:
 Camilo Castelo Branco (1825–1890), portugiesischer Schriftsteller und Dichter
 Carlos Branco (1898–?), brasilianischer Wasserballspieler und Ruderer
 Carlos Nuno Castel-Branco (* 1960), mosambikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Publizist
 Cassiano Branco (1897–1970), portugiesischer Architekt

 Edmundo Branco (1900–?), brasilianischer Ruderer
 Eliza Branco (1912–2001), brasilianische Frauen- und Friedensaktivistin
 Francisco Gil Castelo Branco (1886–1956), brasilianischer Marschall
 Francisco Miranda Branco (* 1950), osttimoresischer Politiker
 Gastão Paranhos do Rio Branco (1888–1961), brasilianischer Diplomat
 Gianluca Branco (* 1970), italienischer Boxer
 Hugo Goodair de Lacerda Castelo Branco (1836–nach 1894), portugiesischer Gouverneur
 Humberto Castelo Branco (1897–1967), Präsident Brasiliens
 Igor Rossi Branco (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 João Roiz de Castel-Branco († 1515), portugiesischer Dichter
 Joaquim Rafael Branco (* 1953), Politiker in São Tomé und Príncipe
 José António Branco (* 1959), portugiesischer Judoka
 José Mário Branco (1942–2019), portugiesischer Sänger und Songwriter
 José Pedro Aguiar Branco (* 1957), portugiesischer Politiker, Rechtsanwalt und Staatsminister
 Juan Branco (* 1989), französisch-spanischer Rechtsanwalt, Essayist, Journalist, politischer Aktivist und Wissenschaftler
 Lucia Branco (1897–1973), brasilianische Pianistin und Musikpädagogin
 Luís de Freitas Branco (1890–1955), portugiesischer Komponist
 Luís Miguel Branco Godinho (* 1985), portugiesischer Fußballschiedsrichter
 Marcelo Branco (* 1945), brasilianischer Bridge-Spieler
 Miguel Paulo José Maria da Silva Paranhos do Rio-Branco (1917–1995), brasilianischer Diplomat
 Olímpio Branco, osttimoresischer Politiker und Diplomat
 Paulo Branco (* 1950), portugiesischer Filmproduzent
 Serge Branco (* 1980), kamerunischer Fußballspieler
 Silvio Branco (* 1966), italienischer Boxer

Siehe auch:
 Rio Branco (Begriffsklärung)
 Branko